Матчи претендентов 1974 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявлялся претендент на матч с чемпионом мира.

8 участников, в том числе Б. Спасский (экс-чемпион мира), Т. Петросян (финалист предыдущего матча претендентов), 6 призёров 2 межзональных турниров (Ленинград и Петрополис) — Р. Бирн, 
А. Карпов, В. Корчной, Э. Мекинг, Л. Полугаевский, Л. Портиш. 

 В ч/ф матчах Карпов выиграл у Полугаевского, Спасский — у Бирна, Корчной — у Мекинга, Петросян — у Портиша;
 В п/ф матчах Карпов — у Спасского и Корчной — у Петросяна (после 5-й партии Петросян сдал матч досрочно).
 В финале Карпов победил Корчного в 24 партиях — 3:2 при 19 ничьих.

Таблицы матчей

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com

Матчи претендентов
1974 год в шахматах